Трутовский — русская фамилия.

Трутовские — дворянский род.

Известные носители 
 Трутовский, Василий Фёдорович (1740—1810) — гусляр, клавесинист, собиратель народной музыки и композитор.
 
 Трутовский, Константин Александрович (1826—1893) — русский художник, академик Императорской Академии художеств.

Примечания